

Населені пункти та їхні частини

 Ґродзець — гміна в Конінському повіті Великопольського воєводства
 Ґродзець — село в гміні Загродно Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґродзець — село в гміні Червінськ-над-Віслою Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Ґродзець — село в гміні Озімек Опольського повіту Опольського воєводства
 Ґродзець — село в гміні Немодлін Опольського повіту Опольського воєводства
 Ґродзець — село в гміні Сьверчув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Ґродзець — село в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Ґродзець — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґродзець — частина міста Бендзин у Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Ґродзець — осада в гміні Прабути Квідзинського повіту Поморського воєводства

Примітки